Le tournoi de Californie du Sud est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1961 se dispute à Los Angeles du 6 au .

Karen Hantze remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean Moffitt.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Katherine D. Chabot et Sally Moore.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Californie du Sud

Navigation 

dames 1961
Californie
Tennis aux États-Unis en 1961
Tennis en mai 1961